

Toponymes

Arghistan, district dans la province de Kandahâr,  en Afghanistan
 Arghistan, chef-lieu du district d'Arghistan
 Arghastan (ou Arghistan), rivière coulant dans les provinces de Zâbol et de Kandahâr

Homonymie de toponyme